Der Campeonato da Liga 1935/36 war die zweite Probespielzeit der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. Januar 1936 und endete am 3. Mai 1936.

Dem offiziellen Beginn der ersten Liga 1938/39 vorgeschaltet waren vier Probe-Spielzeiten. Die Gewinner in diesen vier Jahren des Campeonato da Liga trugen den Titel Campeão de Liga (= Ligameister). Während die Federação Portuguesa de Futebol (FPF) diese Titel in einer getrennten Liste aufführt, also offiziell nicht wertet, zählen die Vereine sie zu ihren Landesmeistertiteln hinzu. Der Titel Campeão de Portugal (=portugiesischer Meister) wurde im parallel laufenden Wettbewerb Campeonato de Portugal im K.O.-Modus ausgetragen.

In der zweiten Probesaison wurde Benfica Lissabon Ligameister.

Teilnehmer 

Bis 1948 waren die Mannschaften teilnahmeberechtigt, die sich durch die regionalen Turniere qualifizieren konnten. Auf- und Abstieg wurde erst danach eingeführt.

Académico FC und União Lissabon hatten vor Saisonbeginn zurückgezogen. Sie wurden ersetzt durch Boavista Porto und Carcavelinhos FC aus Lissabon.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Benfica Lissabon

Weblinks 
 Portugal 1935-36 auf rsssf.com
 Liga Portuguesa 1935/36 auf zerozero.pt

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1935/36